Хуананьзавр () — род тероподовых динозавров семейства овирапторид, известных по ископаемым остаткам из верхнемеловой  в Китае. Включает единственный вид — Huanansaurus ganzhouensis.

Открытие и название 
Скелет нового вида овирапторид был обнаружен во время строительства железнодорожной станции Ганьчжоу, провинция Цзянси, Китай.

В 2015 году группа учёных под руководством Люй Цзюньчана назвала и описала типовой вид Huanansaurus ganzhouensis. Название рода происходит от кит. huá nán — Южный Китай — месту, где были найдены ископаемые остатки. Видовое название содержит отсылку к более конкретному месту — городскому округу Ганьчжоу. 

Голотип HGM41HIII-0443 был обнаружен в горизонте, который датируется кампаном — маастрихтом. Он состоит из частично сочленённого неполного скелета, который включает почти полный череп с нижней челюстью, первые семь шейных позвонков, плечевую, локтевую и лучевую кости, кости правой ладони, нижнюю часть правой бедренной кости, верхнюю часть правой голени и дистальные части правой ноги. Образец является частью коллекции Хэнаньского геологического музея в Чжэнчжоу.

Согласно статье 8.5.3 МКЗН, чтобы таксономические акты, опубликованные в электронных журналах, считались действительными, их следует зарегистрировать в базе данных ZooBank, подтвердив факт регистрации в научной работе, где приводится описание. Род и вид были описаны в электронном журнале , но в статье с описанием не упоминается ZooBank, и оба таксона до сих пор не зарегистрированы в базе, поэтому они имеют статус nomen nudum.

Описание 

Авторы описания установили некоторые уникальные черты хуананьзавра. Некоторые из них являются аутапоморфиями. Нижние мыщелки квадратной кости располагаются за верхней головкой. Поперечный затылочный гребень на заднем крае крышки черепа не очень заметен. Угловая кость нижней челюсти формирует основную часть нижнего края наружного бокового отверстия. Передняя точка нижней челюсти наклонно выступает вверх под углом менее 45° с симфизом — точкой слияния половинок нижней челюсти. Выступ, образованный симфизом, умеренно большой, равный от 1/5 до 1/4 общей длины нижней челюсти. Зубная кость пневматизирована. Нижняя задняя ветвь зубной кости закручена, в результате чего её внешняя сторона направлена немного вниз. Первая пястная кость длинная и тонкая, с поперечной шириной равной 1/5 её длины. Когти на передних конечностях имеют заметные выступа на верхних краях.

Кроме того, присутствует уникальная комбинация черт, которые сами по себе не являются уникальными. Темпоральное отверстие на крышке черепа круглое и намного меньше, чем темпоральное отверстие на боковой стороне черепа. Задняя ветвь предчелюстной кости касается слёзной кости и имеет заметное отверстие в этой точке, на задней нижней стороне. Верхняя задняя ветвь челюстной кости закрывает наружное боковое отверстие нижней челюсти и имеет вогнутый нижний край.

Авторы описания разместили хуананьзавра в подсемействе Oviraptorinae семейства Oviraptoridae, в качестве сестринского таксона Citipati. Приведённая ниже кладограмма является результатом филогенетического анализа овирапторид, выполненного командой палеонтологов под руководством Люй Цзюньчана.

Примечания 

Овирапториды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2015 году
Фоссилии из меловых отложений Китая